

Persone 
 Andreas Buchner – storico tedesco
 Annemarie Buchner – sciatrice alpina tedesca
 Eduard Buchner – chimico e zimologo tedesco
 Fern Buchner – truccatrice e costumista statunitense
 Giorgio Buchner – archeologo tedesco, famoso per i suoi studi sulle colonie della Magna Grecia
 Hans Buchner (1483-1538) – compositore, organista, teorico musicale e costruttore di organi tedesco
 Hans Buchner (1850-1902) – medico tedesco
 Johann Andreas Buchner – farmacologo tedesco
 Ludwig Andreas Buchner – farmacologo tedesco
 Paolo Buchner – zoologo e citologo tedesco

Pagine correlate
 Büchner